John Pritchard (1921–1989) – brytyjski dyrygent
 John Pritchard (ur. 1948) – brytyjski biskup anglikański
 John Pritchard (ur. 1957) – brytyjski wioślarz